Noyer (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Noyer (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Noyer (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też: Noyers